Nahienaena, née en 1815 à Kona (Hawaï) et morte le  à Honolulu (Hawaï), est une princesse royale hawaïenne, fille du roi Kamehameha I et sœur des rois Kamehameha II et Kamehameha III.

Biographie

Naissance 
Dans la langue hawaïenne, Nā ahi ʻena ʻena signifie « les feux rouges qui font rage ». 

Nahienaena est née en 1815 à Kona sur l'île d'Hawaï. Ses parents étaient le roi Kamehameha I et son épouse la reine Keōpūolani. Nahienaena avait deux frères plus âgés, Liholiho et Kauikeaouli, qui sont devenus plus tard les rois Kamehameha II et III.

Jeunesse 

En 1825, le navire HMS Blond revint avec les corps du roi Kamehameha II et de la reine Kamāmalu, décédés lors d'un voyage à Londres. L'artiste du navire, Robert Dampier, a alors peint plusieurs portraits des membres de la famille royale dont un représentant la princesse Nahienaena, alors âgée de dix ans, vêtue d'un manteau de plumes rouges pour les funérailles d'État. 

En absence d'héritier mâle direct au sein de la famille royale, Nahienaena fut dans un premier temps désignée comme héritière présomptive du trône au début du règne de son frère Kamehameha III, avant de laisser la place à ses neveux (les enfants de sa demi-sœur Kinau).

Mariage 
Le nouveau roi, le jeune Kamehameha III, aimait sa sœur Nahienaena et prévoyait même de l'épouser, mais l'union fut interdite par les missionnaires et la régente Kinau en raison de la condamnation de l'inceste par l'Église protestante. 

Elle est finalement fiancée à William Pitt Leleiohoku, le fils de William Pitt Kalanimoku, ancien conseiller du roi Kamehameha I. Leleiohoku et Nahienaena se marièrent le 25 novembre 1835 à l'église de Wainee.

Décès 
Le 17 septembre 1836, Nahienaena donne naissance à un fils. Kamehameha III annonce que l'enfant serait l'héritier du trône mais ce dernier ne vécut que quelques heures. 

Nahienaena ne s'est jamais remise physiquement ou émotionnellement de la mort de son enfant. Le médecin britannique Thomas Charles Byde Rooke l'a examinée mais n'a pas été en mesure de déterminer la cause de la maladie. Elle meurt trois mois et demi après son accouchement à l'âge de 21 ans.

Ascendance

Références 

Naissance dans le royaume d'Hawaï
Naissance en 1815
Décès en décembre 1836
Héritier du trône hawaïen
Morte en couches
Princesse hawaïenne